Mukasa ist der Familienname folgender Personen:
Samuel B. Mukasa (* 1955), US-amerikanischer Geochemiker
 Victor Mukasa (* 1975), ugandischer Menschenrechtler
 Wilson Muruli Mukasa (* 1952), ugandischer Politiker